Zootje (gerecht), een gerecht van of met paling
Zootje (hoeveelheid), een hoeveelheid vis of haring